Ибрагимова — женская форма фамилии , а также топоним. 

 Известные носительницы 
 Ибрагимова, Айна Казбековна (род. 1962) — чеченская канатоходка.
 Ибрагимова, Алина Ринатовна (род. 1985) — британская скрипачка.
 Ибрагимова, Бурлият Акашимовна (1932—2018) — кумыкская советская и российская певица (меццо-сопрано), народная артистка РСФСР.
 Ибрагимова, Венера Абдрахмановна (род. 1962) — советская, казахская и киргизская актриса.
 Ибрагимова, Венера Латыповна (род. 1940) — российский башкирский учёный, языковед, доктор филологических наук, профессор
 Ибрагимова, Зайнаб Рустамовна (род. 1995) — российская футболистка.
 Ибрагимова, Имамат Асалиевна (1928—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Ибрагимова, Ирада Валихат кызы (род. 1980) — азербайджанская эстрадная певица.
 Ибрагимова, Марзия (1918—?) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Ибрагимова, Наиля Нургазизовна (род. 1945) — советская и российская татарская актриса, народная артистка Республики Татарстан.
 Ибрагимова, Раиса Николаевна (1951—2012) — советская и российская артистка цирка, народная артистка России.
 Ибрагимова, Римма Мубараковна (род. 1950) — российская эстрадная певица.
 Ибрагимова, Сафура Агабаба кызы (1938—2020) — азербайджанская актриса театра и кино, народная артистка Азербайджана.
 Ибрагимова, Севда Мирза кызы (1939—2022) — азербайджанский композитор, народная артистка Азербайджана.
 Ибрагимова, Шахла Ибрагим кызы (род. 1961) — азербайджанский музыкант, педагог, народная артистка Азербайджана.
 Ибрагимова, Шагун Джафаровна (1921—2016) — дагестанская театральная актриса, заслуженная артистка РСФСР.
 
 Ибрагимова, Эльза Имамеддин кызы (1938—2012) — азербайджанский композитор, народная артистка Азербайджанской Республики и Дагестана. Топоним 
 Ибрагимова — деревня, Кунашакский район, Челябинская область, Россия.